Grundträsket kan syfta på ett antal insjöar

Finland
Grundträsket (sjö i Finland), sjö i landskapet Nyland,

Sverige

Västerbotten 
Grundträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (30,8 ha)
Grundträsket (Jörns socken, Västerbotten, 723476-168459), sjö i Skellefteå kommun,  (4,33 ha)
Grundträsket (Jörns socken, Västerbotten, 723492-172006), sjö i Skellefteå kommun,  (13,5 ha)
Grundträsket (Jörns socken, Västerbotten, 724152-170587), sjö i Skellefteå kommun,  (28,8 ha)
Grundträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (37,7 ha)

Norrbotten 
Grundträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (20,5 ha)
Yttre Grundträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (27 ha)
Grundträsket (Råneå socken, Norrbotten, 736202-176741), sjö i Bodens kommun,  (2,83 km²)
Grundträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (3,77 ha)
Lill-Grundträsket, sjö i Kalix kommun, 
Grundträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (3,81 ha)
Grundträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734425-178285), sjö i Luleå kommun,  (1,5 km²)
Grundträsket (Piteå socken, Norrbotten, 726477-173490), sjö i Piteå kommun,  (8,89 ha)
Grundträsket (Piteå socken, Norrbotten, 726958-168004), sjö i Piteå kommun,  (38,1 ha)
Inre Grundträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (21 ha)
Yttre Grundträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (22,7 ha)
Grundträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (1,12 km²)
Nörd-Grundträsket, sjö i Älvsbyns kommun,  (87,7 ha)
Sör-Grundträsket, sjö i Älvsbyns kommun,  (1,44 km²)
Grundträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (5,23 ha)
Stor-Grundträsket, sjö i Överkalix kommun,  (6,1 km²)

Lappland 
Grundträsket (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (79,5 ha)
Grundträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725365-167013), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (29,4 ha)
Grundträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725801-166158), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,61 ha)
Grundträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727085-163556), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (26,7 ha)
Grundträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727888-164123), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,17 km²)
Grundträsket (Lycksele socken, Lappland, 717309-161814), sjö i Lycksele kommun,  (32,7 ha)
Grundträsket (Lycksele socken, Lappland, 718353-165242), sjö i Lycksele kommun,  (97,4 ha)
Grundträsket (Malå socken, Lappland, 723100-166292), sjö i Malå kommun,  (53,1 ha)
Grundträsket (Malå socken, Lappland, 723296-163209), sjö i Malå kommun,  (49 ha)
Grundträsket (Malå socken, Lappland, 724435-164030), sjö i Malå kommun,  (2,22 km²)
Grundträsket (Sorsele socken, Lappland, 726456-158399), sjö i Sorsele kommun,  (28,8 ha)
Grundträsket (Sorsele socken, Lappland, 727165-153569), sjö i Sorsele kommun,  (9,98 ha)
Grundträsket (Sorsele socken, Lappland, 729072-157661), sjö i Sorsele kommun,  (17,1 ha)
Grundträsket (Sorsele socken, Lappland, 730497-149055), sjö i Sorsele kommun,  (12,5 ha)
Grundträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (95,9 ha)
Grundträsket (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (25,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn